Série 6 é a denominação de uma série de automóveis fabricados pela BMW:

 BMW Série 6 (E24)
 BMW Série 6 (E63/E64)

Desambiguação